Hede, een afvalproduct van vlas
 Hede (Avesta), een plaats in de gemeente Avesta in het landschap Dalarna en de provincie Dalarnas län in Zweden
 Hede (Härjedalen),  dorp in de provincie Jämtlands län in het landschap Härjedalen in het midden van Zweden
 Hédé-Bazouges, een gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine